Подлесье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подлесье — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Подлесье — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Подлесье — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Подлесье — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Подлесье — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Подлесье — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Подлесье — агрогородок в Слуцком районе Минской области.
 Подлесье — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Подлесье — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Подлесье — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Подлесье — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Подлесье — хутор в Черемисиновском районе Курской области.
 Подлесье — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Подлесье — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Подлесье — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Подлесье — деревня в Печорском районе Псковской области.

Украина 
 Подлесье — село в Любомльском районе Волынской области.
 Подлесье — село в Калушском районе Ивано-Франковской области
 Подлесье — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.
 Подлесье — село в Броварском районе Киевской области.
 Подлесье — село во Львовском районе Львовской области
 Подлесье — село в Золочевском районе Львовской области.
 Подлесье — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Подлесье — село в Бучачском районе Тернопольской области.
 Подлесье — село в Красиловском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Подлес
 Подляшье